

Sigle 
 Liquid chromatography  – cromatografia liquida
 Lotta Continua  – movimento politico italiano
 Legionari di Cristo

Codici 
 LC – codice vettore IATA di Varig Logística
 LC – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Saint Lucia
 LC – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Lecco (Italia)
 LC – codice ISO 3166-2:TD di Lac (Ciad)

Informatica 
 .lc  – dominio di primo livello di Saint Lucia
 Famiglia Macintosh LC  – serie di computer Apple
 Connettore LC  – tipologia di connettore in fibra ottica

Altro 
 LC – targa automobilistica della provincia di Lecco
 Lc – abbreviazione del Vangelo secondo Luca
 L/C – abbreviazione di lettera di credito
 LC – targa automobilistica di Chełm (Polonia)
 LC – abbreviazione di LCCN (Library of Congress Control Number), catalogazione bibliografica della Library of Congress (Biblioteca del Congresso) degli Stati Uniti
 LC – abbreviazione di Least concern o minima preoccupazione, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie
 Branca L/C – nell'AGESCI, branca corrispondente all'età dei lupetti e delle coccinelle
 Circuito LC  – circuito contenente induttori (L) e condensatori (C)
 l. c. – loco citato (luogo citato).